Goldener Kompass steht für:
 den Medienpreis Goldener Kompass, einen Preis des Christlichen Medienverbunds KEP
 einen Segelpreis für Hochseesegler der Segelkameradschaft „Das Wappen von Bremen“ 

Siehe auch: Der goldene Kompass